Bromhexan steht für:
 1-Bromhexan, chemische Verbindung aus der Gruppe der Halogenkohlenwasserstoffe
 2-Bromhexan, chemische Verbindung aus der Gruppe der Halogenkohlenwasserstoffe